Цабель Альберт Генріхович (; 1835–1910) — російський арфіст, композитор та музичний педагог німецького походження.
 Герман Цабель (; 1832–1912) — німецький ботанік та садівник.
 Цабель Микола Єгорович (1831–1910) — російський ботанік та фізіолог рослин.
Прізвища